Karima (en ) est un nom propre d'origine Arabe. C'est la forme féminine de , et signifie la Généreuse.

Prénom 
 Karima, nom de scène de Kalima Hamidi, chanteuse française, ancienne membre de la Fonky Family
 , nom de scène de Karima Ammar, chanteuse italienne
 Karima Adebibe, actrice marocaine-anglaise
 Karima Delli, femme politique française
 Karima Skalli, chanteuse marocaine
 Karima Zoubir, réalisatrice marocaine
 Karima Lemghari, chanteuse néerlandaise d'origine marocaine
 Karima Medjeded, judoka française
 Karima Christmas-Kelly, joueuse américaine de volley-ball
 Karima Benameur, footballeuse française
 Karima Shapandar, héroïne de Marvel

Toponyme 
  est une ville du Soudan.

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe